Anders Sandøe Ørsted ist der Name folgender Personen:

* Anders Sandøe Ørsted (Politiker) (1778–1860), dänischer Ministerpräsident
 Anders Sandøe Ørsted (Botaniker) (1816–1872), dänischer Botaniker